Коль:
Имя
 Король Коль — персонаж британского фольклора
 Коль (ум. 1173) — претендент на шведский трон
Фамилия
 Коль — дворянский род.
 Коль, Ади (род. 1976) — израильский политик, депутат Кнессета.
 Коль, Александр Карлович (1877—?1938) — советский учёный-ботаник.
 Коль, Антон Николаевич (род. 1990) — украинский пловец, призер летних Паралимпийских игр.
 Коль, Бернхард (род. 1982) — австрийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Коль, Гельмут (1930—2017) — немецкий государственный и политический деятель.
 Коль, Георг-Фридрих (1855—1910) — немецкий ботаник.
 Коль, Герб (род. 1935) — американский бизнесмен и политик—демократ еврейского происхождения, сенатор США.
 Коль, Иоганн Георг (1808—1878) — немецкий географ и путешественник, основатель транспортной иерархической модели.
 Коль, Иоганн Петер (1698—1778) — немецкий историк, член Петербургской академии наук.
 Коль, Маркос (1935—2017) — колумбийский футболист.
 Коль, Михаэль (1929—1981) — немецкий дипломат.
 Коль, Моше (1911—1989) — сионистский активист и израильский политик.
 Коль, Фёдор Карлович (1821—1894) — русский генерал от кавалерии.
 Коль, Ханнелоре (1933—2001) — супруга Гельмута Коля.
 Коль, Эмиль (1857—1938) — псевдоним французского кинематографиста Эмиля Курте.

Часть антропонима
 Франсиско Коль Гитарт (1812—1875) — католический святой
  (1925—2013) — аргентинский футболист.
 
 
 Колль, Рихард (1897—1963) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн. 

Топоним
 Коль (река, бассейн Охотского моря)
 Коль — река в Красноярском крае, приток Малой Еловой

Часть топонима
 Коль-де-Нарго — муниципалитет испанской провинции Лерида
 Узун-Коль — озеро в Алтайских горах
 Чейбек-Коль — озеро в Алтайских горах
 Жасыл-Коль — озеро в Северном Тянь-Шане

Другое
 Коль (kohl) — вид античного косметического средства для подводки глаз, сейчас более распространено название кайал

См. также 
 Глас с Небес (Бат Коль) — (по мнению верующих) голос, возвещающий волю Божью
 «Коль Исраэль» — израильская радиостанция